Volver a nacer puede referirse a: 

Volver a nacer, álbum del cantante puertorriqueño-estadounidense Chayanne.
 Volver a nacer, álbum del cantante Miguel Zavaleta.
Volver a nacer, miniserie de televisión argentina.